Афинский аграрный университет () — университет аграрного образования в Афинах, расположенный в районе города Вотаникос.

Университет первоначально основан как Афинская аграрная школа в 1888 году. С 1920 года имел важное значение для координации государственной политики в области сельского хозяйства, геологических исследований и экологии. Афинский аграрный университет сейчас состоит из семи факультетов и предлагает своим студентам получение степеней бакалавра и магистра.

Структура 
 Факультет экономики сельского хозяйства и развития сельских районов
 Факультет животноводства и аквакультуры
 Факультет сельскохозяйственных биотехнологий
 Факультет пищевых наук и техники
 Факультет освоения природных ресурсов и сельскохозяйственного машиностроения
 Факультет наук об агрокультуре

Ссылки 
 Официальная страница
 История университета

 
Аграрные университеты